Margaritaville bezeichnet:
 einen Hit von Jimmy Buffett aus dem Jahr 1977: Margaritaville (Lied)
 eine Folge der Serie South Park: Margaritaville (South Park)